Антракитис может означать:
 Антракитис, Мефодиос (1660—1736) — греческий учёный.
  — село в Греции.